Atatürk-Kulturzentrum (Atatürk Kültür Merkezi) ist der Name verschiedener Einrichtungen und deren Gebäude in der Türkei und Nordzypern:
 Altes Atatürk-Kulturzentrum (Istanbul) – in Istanbul
 Atatürk-Kulturzentrum (Ankara) – in Ankara
 Atatürk-Kulturzentrum (Samsun) – in Samsun
 Atatürk-Kulturzentrum (Nikosia) – in Nikosia
 Atatürk Kültür Merkezi (Organisation) – Eine der vier unter dem Dach der Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vereinigten Gesellschaften (Türk Dil Kurumu. Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi und Atatürk Kültür Merkezi)
 Atatürk Kultur- und Kongresszentrum (Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi) – in Nikosia